Англофон може бити:
особа или група која се идентификује као говорник енглеског језика
англосфера, неологизам и појам који означава државе у којима се говори енглески језик